Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення у м.Золотоноша (втрачений) був оголошений рішенням Черкаського ОВК 21.11.1984 року у м.Золотоноша, по вул.Семенівська. Площа –  0,2 га.

Рішенням Черкаської обласної ради №15-4 від 08.04.2000 року об’єкт було скасовано.

Скасування статусу відбулось по причині невідповідності вимогам класифікації .

Джерела 

Втрачені природоохоронні території (2000—2015)
Втрачені природоохоронні території Черкаської області